Bentleyville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bentleyville (Ohio)
Bentleyville (Pennsylvania)